A TB/tb/Tb. rövidítés az alábbi kifejezéseket jelölheti:

Tampa Bay, Florida egyik körzete
Társadalombiztosítás
TB Tvøroyri, feröeri labdarúgóklub
Terabájt
Terbium, kémiai elem
Tuberkulózis (gyakoribb rövidítése a TBC)